Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Delray Beach Open 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 19. Februar 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Delray Beach